Kistemplom, Rákospalota
 Kistemplom, Debrecen
 Kistemplom, Marosvásárhely